Understand (The Sheer) - single van The Sheer
 Understand (Melanie C) - single van Melanie C
 My Generation/Understand - dubbelsingle van Yui

zie ook
 I Understand (doorverwijspagina)